Vorbereitungsphase steht für:
die erste Phase des 5-Phasen-Modells des demografischen Übergangs
die Hauptphase der morphologischen Grundstruktur sportlicher Bewegungen